Der Traralgon Challenger 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Traralgon, Australien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Turnier wurde 2013 zum ersten Mal ausgetragen. Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 26. und 27. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 15 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Bumpei Satō
 Brendon Moore
 Richard Yang
 Sean Berman

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Chanchai Sookton-eng

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 84 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Traralgon